The Gambler (1974), een film uit 1974 van regisseur Karel Reisz
 The Gambler (2014), een film uit 2014 van regisseur Rupert Wyatt
 The Gambler (Kenny Rogers), een nummer van Kenny Rogers uit 1978